Вале́рий Па́влович Алексе́ев (22 августа 1929 года, Москва — 7 ноября 1991 года, там же) — советский  и , , специалист в области исторической антропологии и географии человеческих рас. Член-корреспондент АН СССР с 29 декабря 1981 года по Отделению истории (этнография), академик с 23 декабря 1987 года.

Биография 
В 1952 году окончил дальневосточный факультет Московского института востоковедения. Аспирант, затем сотрудник Института этнографии АН СССР.

В 1955 году защитил кандидатскую диссертацию «Палеоантропология Южной Сибири»; в 1966 году — докторскую диссертацию «Краниология народов Восточной Европы и Кавказа в связи с вопросами их происхождения». В 1978 году предложил выделить отдельный вид Homo rudolfensis.

Директор Института археологии АН СССР в 1988—1991 годах (утверждён в должности Президиумом академии, несмотря на избрание Г. А. Фёдорова-Давыдова коллективом института).

Супруга — антрополог, академик РАН Т. И. Алексеева.

Умер 7 ноября 1991 года в Москве. Похоронен в Москве на Пятницком кладбище (уч. 4)

Отделение историко-филологических наук РАН учредило премию имени В. П. Алексеева и Т. И. Алексеевой за выдающиеся научные труды в области антропологии и археологии.

Памяти В. П. Алексеева и Т. И. Алексеевой проходят «Алексеевские чтения».

Имя носит Кабинет-музей антропологии Отдела физической антропологии Института этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая РАН.

Научная деятельность 
В. П. Алексеев (совместно с А. И. Першицом) является автором знаменитого учебника для вузов «История первобытного общества», который выдержал уже 6 изданий (последнее — в 2007 году).

Борясь с социологизаторскими теориями, учёный признавал реальность расы и её связь с этнической принадлежностью. В делении человечества на расы он был традиционен и выделял европеоидов, негроидов и монголоидов; причем европеоидов он сближал с негроидами. Особенность первых В. П. Алексеев видел в неандертальской примеси. Особенность монголоидов заключалась во влиянии синантропов. Европеоидов он делил на северных (балтийских) и южных (средиземноморских, арменоидных и индо-афганских). Помимо «чистых» рас, Алексеев выделял «смешанные» или «переходные», например уральскую расу.

Труды 
 Хакасы, енисейские киргизы, киргизы (сравнительно-краниологический очерк) // Труды Киргизской археолого-этнографической экспедиции. — М., 1956. — Т. I. — С. 114—115
 Краниология хакасов в связи с вопросами их происхождения // Труды Киргизской комплексной археолого-этнографической экспедиции. 1960. — Т. 4. — С. 269—364.
 Палеоантропология Алтае-Саянского нагорья эпохи неолита и бронзы // Труды Института этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая, новая серия, Т. LXXI, Антропологический сборник III. — М.: Изд-во АН СССР, — 1961. — С. 107—206.
 Происхождение хакасского народа в свете данных антропологии // Материалы исследований по археологии, этнографии и истории Красноярского края. Красноярск: Кн. изд-во, 1963. С. 135—164.
 Антропологические данные и проблемы происхождения шорцев // Ученые записки ХакНИИЯЛИ. — Абакан, 1965. — Вып. XI. — С.86—100.
 К обоснованию популяционной концепции расы, 1968
 Сибирь как очаг расообразования // Проблемы исторической этнографии и антропологии Азии. — М.: Наука, 1968.
 Происхождение народов Восточной Европы. — М.: Наука, 1969. — 324 с.
 Очерк происхождения тюркоязычных народов Восточной Европы в свете данных антропологии // Вопросы этногенеза тюркоязычных народов Среднего Поволжья. — Казань, — 1971. — С. 232—271.
 К средневековой палеоантропологии Кузнецкой котловины // Изв. лаб. археологических исследований. — Кемерово: Изд-во Кемеров. ун-та, — 1974. — Вып. 5. — С. 112—118.
 Человек: эволюция и таксономия, 1985
 The Origin of the Human Race, Progress Publishers (1986), ISBN 978-0-8285-3325-6.
 Историческая антропология и этногенез. — М., Наука, 1989. — 446 с.
 «География человеческих рас»
 «Палеоантропология земного шара и формирование человеческих рас»
 «Происхождение народов Кавказа»
Этногенез — М.: Высш. шк., 1986. — 176 с.
 Становление человечества — М.: Политиздат, — 1984. — 462 с., ил. (переизд. 1994)
 (в соавт.) История первобытного общества. Учебник для вузов по специальности «История». — М.: Высшая школа, 1990. — 351 с.: ил.
 Историческая антропология. — М., 1979. 217 с.

Примечания

Литература 
  
 Валерий Павлович Алексеев (1929—1991). М.: Наука, 2002 (Материалы к биобиблиографии учёных. Сер. истории. Вып. 23)

Ссылки 
 
 Краткая биография
 Информация на сайте ИЭА РАН
 Историческая справка на сайте Архива РАН
 Бужилова А. П., Добровольская М. В., Медникова М. Б. К юбилею академика В. П. Алексеева

Палеолитоведы
Палеоантропологи
Исследователи доисторической эпохи
Выпускники Московского института востоковедения
Сотрудники Института этнологии и антропологии РАН
Директора Института археологии РАН
Популяризаторы науки
Авторы научно-популярной литературы
Авторы учебников истории
Похороненные на Пятницком кладбище